Список R&B синглов № 1 в США в 2010 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2010 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История

См. также 
 Список лучших альбомов США 2010 года
 Список кантри-хитов № 1 2010 года
 Лучшие синглы США 2010 года по версии Billboard

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2010 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2010 года